Insuetifurca är ett släkte av trögkrypare. Insuetifurca ingår i familjen Macrobiotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Insuetifurca